Ramholt ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Ramholt (* 1976), Schweizer Eishockeyspieler
 Tim Ramholt (* 1984), Schweizer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Ramholz